Peter Helander, švedski hokejist, * 4. december 1951, Stockholm, Švedska.

Helander je v švedski ligi igral za kluba Rönnskärs IF in Skellefteå AIK, s katerim je v sezoni 1977/78 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1982 je bil kot 153. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, za katerega je zaigral v sezoni 1982/83, po kateri pa je končal kariero.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Rönnskärs IF
| Švedska 2. liga
| 71/72
|
| 18
| 2
| 2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rönnskärs IF
| Švedska 2. liga
| 72/73
|
| 17
| 5
| 2
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rönnskärs IF
| Švedska 2. liga
| 73/74
|
| 24
| 3
| 2
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 76/77
|
| 29
| 5
| 2
| 7
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 29
| 0
| 4
| 4
|
| 40
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 7
| 5
| 12
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 79/80
|
| 32
| 6
| 8
| 14
|
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 80/81
|
| 33
| 6
| 8
| 14
|
| 59
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 11
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 30
| 6
| 2
| 8
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 82/83
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 82/83
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 302
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 320
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Hokejisti Rönnskärs IF
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti Los Angeles Kings